Mozela (fr. Moselle) – rzeka we Francji, Luksemburgu i Niemczech
 Mozela (fr. Moselle) – departament we Francji

Zobacz też:
 Mosel